Mantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mantjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Lilla Mantjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Mantjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (8,96 ha)
Stora Mantjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (20,1 ha)
Mantjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 697088-149716), sjö i Bräcke kommun,  (6,68 ha)
Mantjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 697365-149277), sjö i Bräcke kommun, 
Mantjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn